Gran Premio Miguel Indurain 2021 var den 72. udgave af det spanske cykelløb Gran Premio Miguel Indurain. Det 203 km lange linjeløb blev kørt den 3. april 2021 med start og mål i Estella-Lizarra i regionen Navarra. Løbet var en del af UCI ProSeries 2021. Den oprindelige 72. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Den spanske veteran Alejandro Valverde () vandt løbet for tredje gang i karrieren. -rytterne Aleksej Lutsenko og Luis León Sánchez kom ind på henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI ProSeries 2021